Don Tum (în ) este un district (Amphoe) din provincia Nakhon Pathom, Thailanda, cu o populație de 45.386 de locuitori și o suprafață de 171,354 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 8 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 68 de sate (muban).

Amphoe în provincia Nakhon Pathom